Dit is de wereldranglijst van december 2006 zoals die werd opgesteld en vrijgegeven door de FIFA op 18 december 2006.

Mannen 12